Als Ährenfische werden zwei Fischfamilien aus der Ordnung der Ährenfischartigen bezeichnet:

 die Neuweltlichen Ährenfische (Atherinopsidae) 
 und die Altweltlichen Ährenfische (Atherinidae)